Змагання з шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 13-17 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).

Результати

Заїзди 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка
 OR - олімпійський рекорд

Чвертьфінали 
 Q – кваліфікувались у півфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Фінал B

Фінал A 
Фінал A відбувся 17 лютого о 21:24 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки